Realismo – movimento della pittura
 Realismo esistenziale – movimento della pittura